1. Светско првенство у рукомету за жене одржано је у Југославији од 13. јула до 20. јула 1957. године. Градови домаћини су били Вировитица и Београд. 

Учествовало је 9 репрезентација подељених на 3 групе
А, Б, Ц, са по три екипе. У групама се играло свако са сваким.

Трећепласиране екипе су формирале нову групу у којој се играло за пласман од 7 до 9 места. 

Две првопласиране екипе из група у предтакмичењу формирале су две полуфиналне групе I i II са по три екипе. Групе су формиране тако да су групу I сачињавале екипе првопласираних из група А и Ц, и другопласирани из групе Б, а групу II првопласирани из групе Б и другопласирани из група А и Ц.

Трећепласирани су играли за пето, другопласирани за треће, а прволасирани финалну утакмицу за прво место.

Резултати

Предтакмичење

Група А

Табела групе А 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови

Група Б

Табела групе Б

Група Ц

Табела групе Ц

Полуфинале

Група I

Табела групе I

Група II

Табела групе II

Утакмице за пласман 
 Група од 7/9 места

 Табела од 7/9 места

Финални мечеви

Коначан пласман

Победничка екипа 
Ана Капова, Вера Ашенбренерова, Власта Чијакова, Јана Хускова, Стана Кучерова, Цвета Маржинкова, Цвета Јаначкова, Павла Братакова, Вера Дваракова, Бланка Котлинова, Јана Малерова, Вероника Шмидова
Тренери: Карел Хосталек и Ладислав Грос.

Види још 
 Светско првенство у рукомету за жене
 Европско првенство у рукомету за жене

Спољашње везе 
 International Handball Federation
 IHF - Званични резултати

Светско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Југославији
Рукомет у 1957.
Рукомет у Београду
Међународна спортска такмичења у Београду